Pyramide inversée peut désigner :
 le Conseil régional de La Réunion, un bâtiment public français ;
 la pyramide inversée du Louvre, un monument français ;
 un type de plan journalistique ;
 la pyramide inversée du Pavillon du Canada à l'Exposition universelle de 1967;
 la pyramide inversée est un concept du théoricien sioniste et marxiste Dov-Ber Borochov.